Mahaboub peut faire référence à :
 Mahaboub (également appelée sultanin), est une ancienne monnaie d'or de Tripoli et de Tunis qui valait 4 piastres et demi, soit au change de 1839 à Paris, 24,03 francs-or.
 Mahaboub (également appelée sequin mahaboub), était une monnaie d'argent d'Égypte composée de 120 , valant au change sur Paris 5,95 francs-or.

Références 

Monnaie en Afrique